Hirrius bezeichnet

 Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa, im 1. Jahrhundert n. Chr. lebender römischer Politiker
 Hirrius (Gattung), Heuschreckengattung